Сучани могу бити:

 Сучани (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 Сучани (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ